Il doppio del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Brunström e Frederik Nielsen che hanno battuto in finale Alexander Peya e Lovro Zovko 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Lovro Zovko (finale)
 James Cerretani /  Lukáš Rosol (primo turno)

 James Auckland /  Igor Zelenay (primo turno)
 Johan Brunström /  Frederik Nielsen (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2008